Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2003, classée en catégorie Tier II, se dispute du 16 au .

Chanda Rubin remporte le simple dames. En finale, elle bat Conchita Martínez, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Lisa Raymond.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2003 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2003
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2003
Tennis en juin 2003